Mezzana puede referirse a:
 Mezzana,  localidad y comuna de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio, Italia.
 Mezzana Bigli, localidad y comune de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia. 
 Mezzana Mortigliengo,  localidad y comuna de la provincia de Biella, región de Piamonte, Italia. 
 Mezzana Rabattone, localidad y comune de la provincia de Pavía, región de Lombardía, Italia.
 Poggio-Mezzana, comuna y población de la región de Córcega, departamento de Alta Córcega, Francia.
 Valle-di-Mezzana, comuna y población de la región de Córcega, departamento de Córcega del Sur, Francia.